Jan Jawnuta herbu Zadora, właściwie Jawnuta (ur. ok. 1380, zm. w listopadzie 1432) – bojar wielkolitewski, starosta trocki (1412), pierwszy wojewoda trocki (1413–1432), adoptowany podczas unii horodelskiej (1413).

Nosił nazwisko patronimiczne Wolimuntowicz.

Życiorys 
Jawnuta był pogańskim bojarem litewskim, który po przyjęciu chrztu, przyjął chrześcijańskie imię Jan. Po raz pierwszy spotykamy go w maju 1412 roku w charakterze starosty trockiego.

W 1413 roku podczas unii horodelskiej doszło do przyjęcia przez polskie rodziny szlacheckie, bojarów litewskich wyznania katolickiego (tzw. adopcja herbowa). Jednym z ważniejszych dowodów tamtego wydarzenia jest istniejący do dziś dokument, do którego przyczepione są pieczęcie z wizerunkami herbów szlacheckich. W dokumencie tym pojawia się również Jawnuta, który został adoptowany przez przedstawicieli Zadorów.

W dokumencie tym został zapisany wraz z pełnionym przez niego urzędem wojewody trockiego, który pełnił aż do 1432 roku. Przywiesił też do aktu pieczęć z nowo nabytym już herbem polskim, która w otoku miała następujący napis: W 1422 roku brał udział w podpisaniu traktatu pokojowego z zakonem krzyżackim, zwanego też pokojem mełneńskim.

15 października 1432 roku podpisał akt unii grodzieńskiej w. ks. lit. Zygmunta Kiejstutowicza z Koroną Królestwa Polskiego, ale już w początkach listopada został przez tego księcia, wraz z swymi trzema braćmi (Rumboldem, Szedyborem i Kieżgajłą) uwięziony i stracony, za spiskowanie z Świdrygiełłą. Pieczęć z aktu unii grodzieńskiej zachował się do naszych czasów, a w jego otoku widnieje napis:

Życie prywatne 
Był synem Wolimunta, a wnukiem Buszki. Miał sześciu braci; Kieżgajłę (protoplastę Kieżgajłów), Rumbolda, Szedybora, Sudywoja (protoplastę Stankiewiczów, za sprawą syna Stanki), Gudygerda (protoplastę Kondratowiczów, za sprawą syna Kondrada) oraz Segebuta.

O potomstwie Jawnuty nie zachowały się żadne źródła historyczne. Niektórzy przypisywali mu niejakiego Michała z Trok jako syna, jednakże były to jedynie spekulacje oparte na przydomku „z Trok”, co nie stanowi dostatecznej podstawy.

Genealogia 

Genealogia rodzinna została utworzona na podstawie fragmentu Władsyława Semkowicza w Miesięczniku Heraldycznym.

Zobacz też 

 ród herbowy
 heraldyka
 lista polskich herbów szlacheckich

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 

Adoptowani w Horodle
Członkowie rady hospodarskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego
Sygnatariusze pokoju mełneńskiego 1422
Sygnatariusze unii grodzieńskiej 1432
Urodzeni w XIV wieku
Wojewodowie troccy (Wielkie Księstwo Litewskie)
Jawnuta Wolimuntowicz
Zmarli w 1432